Les termes Méchain et Mechain peuvent se référer à:

Personnalités 
 Gwerful Mechain, une poète galloise de la fin du Moyen Âge, de Mechain.
 Pierre Méchain, un astronome français.

Toponymes 
 Mechain, un cantref dans le royaume de Powys.